Уистлазала има више значења:

 Уистлазала (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уистлазала (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уистлазала (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику